« Terre-Mère » est une expression utilisée pour désigner certaines Déesses mères, plus particulièrement celles qui personnifient la terre fertile (Gaïa grecque, Pachamama dans la cosmogonie andine, Pārvatī hindoue chez les Indiens, Amalur basque, Etügen ekh (ou Ekh Gazar) du Tengrisme turco-mongol).
 La Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère est une déclaration formulée par les peuples autochtones lors de la Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique (2010).

Titre d'œuvres 
 Inde, terre mère, film documentaire de Roberto Rossellini sorti en 1959.

Voir aussi 
 Déesse mère
 Mère Nature
 Hypothèse Gaïa